«The Motto» () ― сингл голландского диджея Tiësto и американской певицы Эйвы Макс. Он был выпущен 4 ноября 2021 года на лейблах Musical Freedom и Atlantic Records в качестве третьего сингла с грядущего седьмого студийного альбома Tiësto, Drive. Песня достигла 64-го места в американском чарте Billboard Hot 100 и 15-го места в UK Singles Chart.

Критика
Сотрудники медиа-платформы Dancing Astronaut написали, что трек содержит запоминающийся припев и басы. Габриэль Кронгольд из EDM Tunes заявил, что песня заставит слушателей потеряться в ритме и сбиться с ног. Элли Маллинс из We Rave You похвалила слияние поп-звучания Макс с танцевальным стилем Tiësto и прокомментировала, что это больше, чем просто еще одна танцевальная запись.

Клип
Сопровождающее музыкальное видео было снято режиссером Кристианом Бреслауэром и выпущено в прямом эфире MTV и показано на всей Таймс-сквер. В нем Tiësto и Ава Макс, путешествуют в прошлое и веселятся. Действие происходит в 1920-х годах, Макс прибывает в отель и разрушает лифт с помощью шампанского в сопровождении швейцара.

Трек-лист

Digital download / streaming
 "The Motto" – 2:44

Digital download – Tiësto's New Year's Eve VIP mix
 "The Motto" (Tiësto's New Year's Eve VIP mix) – 3:26

Streaming – Tiësto's New Year's Eve VIP mix
 "The Motto" (Tiësto's New Year's Eve VIP mix) – 3:26
 "The Motto" – 2:44

Digital download – Robin Schulz remix
 "The Motto" (Robin Schulz remix) – 2:37

Streaming – Robin Schulz remix
 "The Motto" (Robin Schulz remix) – 2:37
 "The Motto" – 2:44

'''The remix of tunisian music producer Aka CoDjo for tiesto & ava max - the motto:
  tiësto & ava max - the motto (codjo remix)

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки

Песни Tiësto
Песни Эйвы Макс
Синглы Atlantic Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши